El término servicio puede referirse a:

Deporte 
 Servicio (deporte), una técnica en los deportes de raqueta.

Economía 
 Servicio (economía), conjunto de actividades que satisface las necesidades de un cliente.
 Sector servicios o sector terciario de la economía.

En contextos hacendísticos del Antiguo Régimen 
Servicio ordinario
 Servicio extraordinario
 Servicio ordinario y extraordinario
 Servicio de millones
 Servicio de lanzas, dinero que pagaban al rey los grandes y títulos.

Informática 
 Servicio, se usa en sistemas operativos para nombrar a los demonios, un tipo de proceso ejecutado en segundo plano.

Organizaciones 
Servicio público
 Servicio civil
 Servicio militar
 Servicio de inteligencia o servicio secreto
 Servicio sanitario
 Servicio de incendios
 Servicio de correos
 Servicio técnico
 Servicio posventa
 Servicio de atención al cliente
 Servicio comunitario obligatorio o en forma de voluntariado.
 Servicio activo la situación laboral habitual.
 Servicios mínimos, regulación del derecho de huelga.
 Servicio discrecional, regulable en función de las necesidades de los usuarios y de la empresa que lo presta.

Religión 
 Servicio (iglesia), una ceremonia cristiana.

Sistemas 
 Servicio en sistemas, un servicio es una función desarrollada por uno o varios componentes.

Sociedad 
 Servicio básico

En la mesa 
 Servicio de mesa, vajilla y otros utensilios.

Enlaces externos